Суре́н Ако́пович Товмася́н (20 декабря 1909 года (2 января 1910 года), с. Шинуайр, Елизаветпольская губерния, — 10 февраля 1980 года, Ереван, Армянская ССР, СССР) — советский партийный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Член ВКП(б) с 1930 года. Окончил Ереванский рабфак (1932) и Ереванский государственный университет (1948).
 1932—1934 гг. — заведующий Отделом культуры и пропаганды Сисианского районного комитета КП(б) Армении.
 1934—1935 гг. — секретарь парткома 1-й Ереванской швейной фабрики.
 1936—1937 гг. — заведующий Отделом культуры и пропаганды Иджеванского районного комитета КП(б) Армении.
 1937—1938 гг. — инструктор Отдела руководящих партийных органов ЦК КП(б) Армении.
 1938—1939 гг. — 1-й секретарь Кафанского районного комитета КП(б) Армении.
 1939—1941 гг. — 1-й заместитель народного комиссара внутренних дел Армянской ССР.
 1941—1942 гг. — заместитель начальника политотдела дивизии.
 1942—1946 гг. — начальник политотдела, заместитель командира 61-й Никопольской стрелковой дивизии по политической части.
 1946—1948 гг. — заместитель заведующего Отделом животноводства ЦК КП(б) Армении.
 1948—1949 гг. — секретарь Ереванского городского комитета КП(б) Армении.
 1949—1950 гг. — слушатель Курсов переподготовки при ЦК ВКП(б).
 1950—1952 гг. — секретарь Ереванского городского комитета КП(б) Армении.
 1952—1953 гг. — 2-й секретарь Ереванского окружного комитета КП(б).
 Апрель — ноябрь 1953 г. — заведующий Отделом административных и торгово-финансовых органов ЦК КП Армении.
 1953—1960 гг. — 1-й секретарь ЦК КП Армении, член Бюро ЦК КП Армении.
 1961—1964 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в ДРВ.
 1964—1965 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1965—1970 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Ливии.
 1970 г. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
Член ЦК КП(б), КП Армении (1939—1962), член ЦК КПСС (1956—1961). Депутат Верховного Совета СССР 4, 5 созывов (1954—1962) и Армянской ССР (1951—1963)

Награды 
 Орден Ленина (19.12.1959).
 Орден Красного Знамени (30.05.1943).
 2 ордена Отечественной войны 1-й степени (07.10.1944; 23.04.1945).
 Орден Отечественной войны 2-й степени (27.05.1944).
 Орден Красной Звезды (13.12.1942).
 Орден «Знак Почёта» (1940).
 Медаль «За трудовую доблесть» (25.12.1959).
 Медаль «За оборону Кавказа» (15.10.1944)
 медали.

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 3, с. 469.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Биография в газете «Ноев ковчег»

Депутаты Совета Союза от округов Армянской ССР
Выпускники Ереванского государственного университета
Первые секретари ЦК КП Армении
Послы СССР во Вьетнаме
Послы СССР в Ливии
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 5-го созыва
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Армении
Вторые секретари Ереванского окружкома КП Армении
Члены Бюро ЦК КП Армении
Секретари Ереванского горкома КП Армении
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС